Казакин:
 Казакин — фамилия из Списка дворянских родов Гродненской губернии.
 Казакин — название различных видов одежды.